William Justice ist der Name folgender Personen:

* William Joseph Justice (* 1942), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in San Francisco
 William Wayne Justice (1920–2009), US-amerikanischer Jurist 

Siehe auch:
 Bill Justice (William Justice; 1914–2011), US-amerikanischer Trickfilmzeichner